Iwanken ist ein deutscher Ortsname:
 Iwanken, Kreis Briesen, Westpreußen, nach 1945: Iwanki, in Dębrowa Łąka aufgegangener Ort im Powiat Wabrzeski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Iwanken/Adlig Iwanken, Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen, nach 1945: Janowo, in Lorki (Gmina Grodziczno) aufgegangener Ort im Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Iwanken/Königlich Iwanken, Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen, seit 1945: Iwanki (Biskupiec) im Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen